Bitwa pod Pyzdrami (1331)
 Bitwa pod Pyzdrami (1704)
 Bitwa pod Pyzdrami (1863)